

Patronymie
 Dušan Tittel (1966- ) est un footballeur international tchécoslovaque puis slovaque.
 Hermann Tittel (1888-1959) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.